Подго́ровка — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Калининского сельского поселения.

История 
В 1946 году посёлок Гросс Байчен был переименован в Подгоровку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района